Поли́вин — русская фамилия. Известные носители:

 Поливин, Анатолий Иванович (1928—2016) — председатель колхоза имени Ленина Кыринского района Читинской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Поливин, Николай Георгиевич (1925—2007) — русский советский прозаик и поэт, журналист.